
Molekulska formula -{C5H4N4O}- se može odnositi na:

 Hipoksantin
 Alopurinol